Csaplár ist der Familienname folgender Personen:

 András Csaplár (1912–1995), ungarischer Langstreckenläufer
 Josef Csaplár (* 1962), tschechischer Fußballspieler und Fußballtrainer